Апостольский викариат Летисии () — апостольский викариат Римско-Католической Церкви с центром в городе Летисия, Колумбия. Апостольский викариат Инириды подчиняется непосредственно Святому Престолу и распространяет свою юрисдикцию на часть территории департамента Амасонас. Кафедральным собором апостольского викариата Летисии является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
8 февраля 1951 года Римский папа Павел VI издал буллу «Quo efficacius», которой учредил апостольскую префектуру Летисии, выделив её из апостольского викариата Какеты (сегодня — Епархия Мокоа-Сибундоя).

23 октября 2000 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу «Cum in Praefectura», которой преобразовал апостольскую префектуру Летисии в апостольский викариат.

21 февраля 2013 года апостольский викариат Летисии передал часть своей территории для образования нового апостольского викариата Пуэрто-Легисамо-Солано.

Ординарии апостольского викариата 
 епископ Marceliano Eduardo Canyes Santacana O.F.M.Cap. (11.01.1952 — 4.03.1989);
 епископ Alfonso Yepes Rojo (4.03.1989 — 21.05.1990);
 вакансия (1990—1997);
 епископ William de Jesús Ruiz Velásquez (8.07.1997 — 23.10.2000);
 епископ José de Jesús Quintero Díaz (23.10.2000 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Quo efficacius, AAS 43 (1951), стр. 356 
 Булла Cum in Praefectura

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Колумбии